Абдул-Меджид II (осман. عبد المجید ثانى Abdülmecid-i sâni, тур. II Abdülmecit; 29 травня 1868, Стамбул, Османська імперія — 23 серпня 1944, Париж, Франція) — останній халіф з династії Османів (19 листопада 1922 — 3 березня 1924).
 Абдул-Меджид I (25 квітня 1823 — 25 липня 1861) — султан Османської імперії.